Bosznia-Hercegovina
Jazvenik falu Bugojno községben, a Közép-Boszniai kantonban

 Horvátország
Jazvenik falu Sziszek községben, Sziszek-Monoszló megyében